Måns – variante svedese del nome proprio di persona Magno
8536 Måns – asteroide della fascia principale
Le Mans – capoluogo della Sarthe (Paesi della Loira, Francia)
Jacques Peletier du Mans – matematico e poeta francese

Pagine correlate
Le Mans (disambigua)